imię Więcesław

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Więcław – część wsi Jugów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Więcław – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek
 Więcław – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno 
 Więcław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Brzeżno